Turn-Europameisterschaften 1979 steht für:

 Turn-Europameisterschaften 1979 (Frauen)
 Turn-Europameisterschaften 1979 (Männer)